Новое () — село, относится к Раздельнянскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 84 человека. Почтовый индекс — 67462. Телефонный код — 4853. Занимает площадь 0,191 км². Код КОАТУУ — 5123985602.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР хутор Новый Кандель переименован в Новый.

Местный совет 
67462, Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Щербанка

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Раздельнянского района